Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру WTA 4-ї категорії Egger Tennis Festival 1999 проходили удвадцять дев'яте в Австрії. Лаура Монтальво і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу вони виступали з іншими партнерками, Монтальво - з Ольгою Лугіною, а Суарес - з Вірхінією Руано Паскуаль.

Руано Паскуаль і Суарес програли в першому колі парі Барбара Швартц і Патріція Вартуш.

Сільвія Фаріна і Каріна Габшудова виграли титул, у фіналі перемігши пару Монтальво і Лугіна з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

  Сільвія Фаріна /  Каріна Габшудова (чемпіонки)
  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (1-ше коло)
  Ольга Лугіна /  Лаура Монтальво (фінал)
  Оса Карлссон /  Соня Джеясілан (півфінал)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Єлена Костанич /  Хісела Рієра (кваліфікаційний матч)
  Барбара Швартц /  Патріція Вартуш (чемпіонки)

Кваліфікувалися 
  Барбара Швартц /  Патріція Вартуш

 Кваліфікаційна сітка

{{8TeamBracket
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score8=8| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score4=8'''
| RD3-seed1=1
| RD3-team1=
| RD3-score1=3
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

Посилання 
 1999 Egger Tennis Festival Draw at WTA 
 1999 Egger Tennis Festival Draw at ITF 

Egger Tennis Festival
Тур WTA 1999